Transmissie Baken-Lokomotief; de Belgische treinbeïnvloedingssystemen TBL 1, TBL 1+ en TBL 2.
 Het Hooghuis locatie TBL; locatie van Scholengemeenschap Het Hooghuis.